François Terré (1930-), juriste français ;
 Hélène Terré (1903-1993), résistante française ;
 Henri Terré (1900-1978), homme politique français ;
 Ricard Terré (1928-2009), photographe espagnol.